Dorfkirche Hirschfelde steht für:
 Dorfkirche Hirschfelde (Werneuchen), Brandenburg
 Dorfkirche Hirschfelde (Gemeinde Poppelau), polnisch Kaniów, Oberschlesien
 Dorfkirche Hirschfelde (Zittau), Sachsen
Siehe auch:
 Dorfkirche Hirschfeld